El Pedregoso – comune della provincia di Herrera, in Panama
 El Pedregoso – comune della provincia di Los Santos, in  Panama